

Musica 
 Bakersfield – album di Vince Gill e Paul Franklin del 2013

Toponimi 
 Stati Uniti d'America
 Bakersfield – capoluogo della Contea di Kern, California
 Bakersfield – villaggio della Contea di Ozark, Missouri
 Bakersfield – città della Contea di Franklin, Vermont